Тампател има више значења:

 Тампател (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тампател (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику